Rilling ist der Familienname folgender Personen:

 Helmuth Rilling (* 1933), deutscher Dirigent und Pädagoge
 Karl Rilling (1869–1928), württembergischer Oberamtmann
 Klaus Rilling (1955–1987), deutscher Maler
 Raimund Rilling (1944–2018), deutscher Musiker und Manager
 Rainer Rilling (* 1945), deutscher Soziologe und Funktionär

Rilling, Weiteres:
 Rilling (Gemeinde Straßwalchen), Ort bei Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

 Ludwig Rilling GmbH & Co. KG, Wein- und Sektkellerei in Stuttgart